Konrad Laib – pittore del XV secolo
 Wolfgang Laib – artista tedesco del XX secolo